Ганна Михайлівна Тиховлíс ( 4 червня 1955, с. Базар) — український правник, літератор.

Життєпис 
Ганна Тиховліс народилася 4 червня 1955 року в селі Базар Чортківського району Тернопільської області, нині Україна.

Закінчила Львівський університет (1978, нині національний університет).

Працювала юристом у різних установах та організаціях, обласній прокуратурі в м. Тернополі.

Творчість 
Вірші пише з 1994. Окремі тексти покладені на музику.

Авторка чотирьох збірок духовної поезії «З ласки Божої написаної» (2003—2011) та збірки вибраного з попередніх книг (2013).

Нагороди 
 Галузеві нагороди.

Примітки

Джерела 
 

Українські правники
Українські поетеси
Уродженці Базара (Чортківський район)
Випускники юридичного факультету Львівського університету
Поети Тернополя
Правники Тернополя